Big Creek Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Big Creek Lake (Colorado)
 Big Creek Lake (Idaho)
 Big Creek Lake (Iowa)

 Big Creek Lake (Alabama)

Siehe auch:
 Big Creek Lakes